El término asamblea puede hacer referencia a: 

Asamblea, órgano representativo de los miembros de una organización o institución que toma decisiones
Asamblea constituyente
Asamblea Nacional, parlamento o cámara baja de un congreso o parlamento bicameral en algunos países
Asamblea de notables, fue una asamblea consultiva convocada por el rey de Francia
Asamblea legislativa, cámara legislativa, la asamblea o parlamento que tiene poder legislativo.
Asamblea, toque militar para que las compañías, batallones y escuadrones tomen las armas 
Asambleas de Dios, organización religiosa cristiana de fe pentecostal
Asambleas romanas, instituciones de gobierno de la Antigua Roma.